Нильс Кристиан «Посан» Эриксен (; 5 марта 1911, Йерпен — 5 мая 1975, Мосс) — норвежский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года. Играл на позиции защитника.

Биография 
Эриксен выступал за команды «Одд» (обладатель Кубка Норвегии 1931 года) и «Мосс» в бытность футболистом. За сборную Норвегии он провёл 47 игр, стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Берлине в 1936 году и выступил на чемпионате мира 1938 года. Также был капитаном сборной Норвегии. С 1955 по 1958 годы работал в техническом комитете сборной Норвегии. В 1961 году награждён золотым знаком Норвежского футбольного союза.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Норвегии
Футбольные тренеры Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Мосс»
Тренеры ФК «Мосс»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года